Blå tåget kan syfta på:

 Blå tåget – exklusivt franskt tåg som gick mellan Calais och Franska rivieran, se Train Bleu
 Blå tåget – balett av Darius Milhaud
 Blå Tåget (åkattraktion) – åkattraktion på Gröna Lund
 Blå Tåget (Liseberg) – tidigare åkattraktion på Liseberg
 Blå Tåget (musikgrupp) – svenskt proggband
 Blå Tåget (Torslandaverken) – turisttåg på Volvos Torslandafabrik
 Blå tåget (Skandinaviska Jernbanor) – tåg som Skandinaviska Jernbanor trafikerar mellan Stockholm och Göteborg